Чёрный лёд — буквальный перевод с нескольких языков понятия, известного в русском языке как гололедица. Также может означать:
  () — кинофильм 1992 года, триллер.
 Чёрный лёд () — кинофильм 2007 года финского режиссёра Петри Котвика.

См. также 
 Лёд (значения)